Omalaspis är ett släkte av steklar som beskrevs av Giraud 1860. Omalaspis ingår i familjen glattsteklar. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Glattsteklar
Omalaspis